Integratore può essere:
Integratore alimentare, prodotto volto all'assunzione di principi nutrienti
Integratore analogico, circuito elettrico